Чемпионат мира по водному поло 1975 — 2-й турнир по водному поло в рамках чемпионата мира по водным видам спорта. Турнир прошёл в Кали (Колумбия). Победителем турнира стала сборная СССР.

Формат турнира 
Групповой этап турнира был из трёх групп. В группе А было 6 команд, в группах B и C по 5 команд. Победители групп и занявшие вторые места в своих группах, переходят в Финал. Команды, занявшие третьи и четвёртые места в своих группах, переходят в турнир за 7-12 место. Команды, занявшие пятые места в своих группах, переходят в турнир за 13-16 место.

Сборные 

 Группа А
 
 
 
 

 Группа B
 
 
 
 

 Группа C
 
 
 
 

 Группа D

Первый групповой раунд

Группа А

Группа B

Группа С

Группа D

Второй групповой раунд

Победители первого раунда

Группа Е

Группа F 
Таблица показывает :
 Группа C игра Советского Союза — Соединенные Штаты 4:4

 в группе D сыграли Италии — Нидерланды 4:3.

Не прошедшие в первом раунде

Группа G 
Таблица показывает :
 Группа A игра Югославия — Болгария 8:3

 в группе B сыграли Австралия — Колумбия 6:3.

Группа H 
Таблица показывает :
 Группа C игра Испания — Иран 12:1

 в группе D сыграли Мексика — Канада 5:4.

Плей-офф

Матчи за 13-16 место

Матчи за 9-12 место

Матчи за 5-8 место

Матчи за 1-4 место

Итоговое положение

Ссылки 
 
 

Чемпионаты мира по водному поло
водное поло
1975 год в водном поло